Pai Ikisatashi est un personnage de fiction appartenant à l’univers du manga/animé Tôkyô mew mew. Il a été créé par la journaliste Reiko Yoshida et la dessinatrice Mia Ikumi, en 2002. Sa couleur représentative est le violet foncé.

Histoire 
Pai est un extraterrestre : sa race a autrefois vécu sur la Terre, avant qu'une catastrophe naturelle l’oblige à la quitter. Ils se sont établis sur une autre planète, perdue au fond de l’espace, privée de ressources naturelles et tourmentée par un climat effroyable. À présent que la Terre est redevenue habitable, les aliens ont choisi Pai et deux autres extraterrestres, Kisshu et Taruto, pour éliminer les humains et leur permettre ainsi de s’y réinstaller. Il est donc l’un des principaux ennemis du groupe de super-héroïnes Tôkyô mew mew.

Personnalité 
Pai est l’aîné du trio : il a environ 18 ans. C’est, des trois, le plus mûr et le plus intelligent, notamment en calcul. C’est lui qui élabore la plupart des stratégies visant à détruire les humains.

Il est aussi très froid et réservé : il ne fait jamais de plaisanteries et se concentre sur sa mission. Il sourit très rarement et ne montre jamais à personne ses émotions. Pai est aussi certainement celui qui obéit le plus à Deep Blue. Il exécute tous ses ordres sans jamais poser de questions. Il y a des moments où il fait vraiment preuve de cruauté (notamment quand il tue Taruto parce qu'il a défendu les Mew Mew).

Pai ne cherche pas à cacher à quel point il hait les humains : il leur en veut d’occuper la Terre et de la polluer. Pour lui, ils ne sont que de faibles égoïstes.

Mais il apparaît plus tard qu'il développe une étrange sympathie pour son ennemie Retasu Midorikawa : il évite de lui faire mal quand il le peut et la juge à part des autres humains. Cela dit, cela ne l’empêche pas d’exécuter sa mission : pour lui, ses devoirs viennent avant ses propres sentiments.

Apparence 
Pai est très grand et mince : il a des cheveux courts, d’une teinte violet-gris, et des yeux de la même couleur. Comme ceux de sa race, il a de longues oreilles elfiques, des dents pointues, et sur le côté de sa tête, une petite mèche de cheveux laissée libre. Son visage reste généralement froid et absent de toute émotion. Ses vêtements sont violet sombre.

Paï devait être à l'origine blond.

Arme et attaques 
Comme tous ceux de sa race, Pai peut se téléporter, voler, et respirer sous l’eau.

 Arme : il a une sorte de éventail multicolore qui lui permet de contrôler le vent et les éclairs.
 Attaques : Fuu Rai Sen / Kuu Rai Sen / Fuu Hyou Sen / Fuu Shi Sen / Kuu Rai Sen Puu Jin.

Mew mew power 
Dans Mew mew power, Pai porte le nom de Sardon et a 18 ans également.

Personnage de Tokyo Mew Mew
Personnage de fiction qui peut se téléporter